Sankt Jakob kan syfta på:

Jakob (apostel)
Sankt Jakob im Walde
Sankt Jakob im Rosental